Radnor kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 
 Radnorshire, traditionellt grevskap, del av Powys sedan 1974
 Radnorshire (distrikt), distrikt i Powys 1974–1996
 New Radnor (community) – distrikt, Wales, Sir Powys, 
 New Radnor (ort) – ort Wales, Sir Powys, 
 Old Radnor (community) – distrikt, Wales, Sir Powys, 
 Old Radnor (ort) – ort, Wales, Sir Powys, 
 Radnor Forest, klippformation i Powys, Wales

USA 
 Radnor, Indiana
 Radnor, Ohio
 Radnor, Pennsylvania

Personer 
 Josh Radnor (född 1974), amerikansk skådespelare 
 Earl av Radnor, engelsk adelstitel
 John Robartes, 1:e earl av Radnor (1606–1685), engelsk statsman